Osoby o tym nazwisku:
 Marian Krwawicz – polski historyk i wojskowy
 Tadeusz Krwawicz – polski lekarz